Tsaghkashat:

 Tsaghkashat, une communauté rurale de la région d'Askeran au Haut-Karabagh ;
 Tsaghkashat, une communauté rurale du marz de Lorri en Arménie.